La Serie A2 2021-2022, 45ª edizione della seconda serie del campionato di pallavolo femminile, si è svolta dal 10 ottobre 2021 al 21 maggio 2022: al torneo hanno partecipato ventidue squadre di club italiane femminili.

Regolamento

Formula 
Le ventidue squadre, suddivise in due gironi da undici, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 Le prime classificate di ogni girone hanno disputato lo spareggio promozione al meglio delle 3 gare vinte su 5: la vincente della serie è stata promossa in Serie A1.
 Le squadre classificate dal secondo al settimo posto di ciascun girone e la perdente lo spareggio promozione hanno acceduto ai play-off promozione, con ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale giocati al meglio di due vittorie su tre gare, con gara-1 ed eventuale spareggio in casa della migliore classificata: la vincitrice è promossa in Serie A1.
 Le ultime quattro squadre classificate di ciascun girone hanno acceduto alla pool salvezza, strutturata con un girone all'italiana con gare di andata e ritorno, dove le squadre hanno sfidato solamente le formazioni non incontrate nella regular season per un totale di ulteriori 8 giornate, mantenendo tutti i punti in classifica ottenuti dagli incontri già disputati nella prima fase. Le ultime sei classificate sono retrocesse in Serie B1.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
 Punti;
 Numero di partite vinte;
 Ratio dei set vinti/persi;
 Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Delle squadre aventi il diritto di partecipazione:
 L' II ha ceduto il titolo sportivo alla , la quale è stata ammessa in Serie A2.
 Il  ha ceduto il titolo sportivo alla , la quale è stata ammessa in Serie A2.
 Il  ha ceduto il titolo sportivo al , la quale è stata ammessa in Serie A2.
 L' ha ceduto il titolo sportivo all', la quale è stata ammessa in Serie A2.
 La  ha rinunciato all'iscrizione alla Serie A2, ripartendo dalla Serie C.

Girone A

Girone B

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata allo spareggio promozione.
      Qualificata ai play-off promozione.
      Qualificata alla pool salvezza.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata allo spareggio promozione.
      Qualificata ai play-off promozione.
      Qualificata alla pool salvezza.

Note:
Il Soverato ha scontato 1 punto di penalizzazione.
La Sicilia ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Pool salvezza

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Retrocessa in Serie B1.

Note:
La Sicilia ha scontato 1 punto di penalizzazione

Spareggio promozione

Risultati

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022